Лаурана, Франческо
 Лучано де Лаурана